
Termin -{EtBr}- ima više značenja.

 Etidijum bromid, fluorescentna boja
 Bromoetan, isparljiva tečnost mirisa sličnom etru